Hällskärstjärn kan syfta på:
Hällskärstjärnen, Hälsingland, Hudiksvalls kommun,  (7,93 ha)
Hällskärstjärnen, Ångermanland, Nordmalings kommun,  (4,19 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn